Das Adjektiv hebbar beschreibt:
 in der Analysis eine Definitionslücke einer Funktion, die dort stetig fortsetzbar ist
 in der Funktionentheorie eine isolierte Singularität einer holomorphen Funktion, die dort analytisch fortsetzbar ist
 in der Hebetechnik eine vertikal bewegliche Last

Hebbar ist ein Namensbestandteil von:
 Kattingeri Krishna Hebbar, indischer Maler (1911–1996)